Респу́бліка Філіппі́ни (, ) — назва декількох філіппінських держав. Також — Філіппі́нська Респу́бліка.

 1-а Республіка Філіппіни (1899—1901).
 2-а Республіка Філіппіни (1943—1945).
 3-я Республіка Філіппіни (1946—1972).
 4-а Республіка Філіппіни (1981—1986).
 5-а Республіка Філіппіни (з 1986).